Ткачёв, Александр Николаевич :
 Ткачёв, Александр Николаевич (1965) — депутат Госдумы РФ, вице-президент Курской ТПП.
 Ткачёв, Александр Николаевич (род. 1960) — губернатор Краснодарского края в 2001—2015 годах, министр сельского хозяйства России.